LaLiga (o La Liga) puede referirse a:

 Liga Nacional de Fútbol Profesional o «LaLiga»; asociación deportiva integrada por los clubes y las sociedades anónimas deportivas que participan en las categorías profesionales de la liga española de fútbol, es decir, la Primera División y la Segunda División.
 Primera División de España o «LaLiga Santander»; la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de España y la principal competición a nivel de clubes del país.
 Segunda División de España o «LaLiga SmartBank»; la segunda categoría del sistema de ligas de fútbol de España, inmediatamente inferior a la Primera División.
 Liga Deportiva Alajuelense, conocida por su apodo «La Liga»; equipo perteneciente al fútbol de primera división de Costa Rica y uno de los más condecorados del país.